Al-Qa'im (arabe : al-qāʾim, ) est un terme arabe qui signifie « celui qui se lève ; qui est debout ». C'est le surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes.

Dans l’Islam shi‘ite, c’est une figure messianique, parfois assimilée au Mahdi, mais spécifique à la tradition shi‘ite.

Personnages nommés al-Qâ'im 
Al-Qa'im peut désigner :
 Al-Qâ'im bi-'Amr Allah, souverain fatimide ayant régné sur l'Ifriqiya de 934 à 946 ;
 Al-Qâ'im, vingt-sixième calife abbasside de Bagdad de 1031 à 1075 ;
 Al-Qâ'im, calife abbasside du Caire de 1451 à 1455 ;
 Yahyâ II al-Qâ'im, émir Hammudite de Malaga et d'Algésiras de 1039 à 1040 ;
 Abû `Abd Allah Muhammad al-Mahdî al-Qâ'im bi-'Amr Allah, sultan saadien régnant sur le sud du Maroc de 1511 à 1517 ;
 Sayyid ʿAlī Muḥammad Shīrāzī dit le Bāb (1819-1850), qui prétendit être al-Qa’im (au sens shi‘ite).

Autres 
Al-Qa'im peut aussi désigner :
 Al-Qâ'im, district de la province d'Al-Anbar en Irak ;
 Al-Qâ'im, capitale du district éponyme de la province d'Al-Anbar en Irak.

Références